Тами́р Па́рдо (; также Тами́р Дин-Па́рдо (); род. , , Израиль) — директор службы внешней разведки Израиля «Моссад» с января 2011 по январь 2016 года.

Биография 
Пардо родился в 1953 году в Иерусалиме в семье выходцев из Турции и Сербии, соблюдавших еврейские религиозные традиции.

Служба в армии и «Моссаде» 
В 1971 году Пардо был призван на службу в Армии обороны Израиля. Поступил на службу в спецподразделении «Сайерет Маткаль», в ту пору под командованием Гиоры Зореа, в качестве связиста, затем исполнял должность начальника связи подразделения, в ту пору под командованием Йони Нетаньяху. В этой должности в качестве связиста командного звена принял участие в операции «Энтеббе» по освобождению взятых в заложники пассажиров самолёта компании Air France в аэропорту Энтеббе в Уганде. Затем служил в спецподразделении «Шальдаг», став первым начальником связи подразделения. Окончил военную службу в 1978 году в звании капитана.

В 1979 году Пардо поступил на службу в «Моссад». Начиная с 1988 года, исполнял ряд командных должностей, связанных, в основном, с технологической сферой деятельности «Моссада». Помимо прочего, командовал Управлением электронной разведки «Моссада» — «Невиот».

После вступления Меира Дагана на пост директора «Моссада» в 2002 году Пардо стал заместителем Дагана наравне с дополнительным заместителем, Хагаем Хадасом, который однако покинул организацию вскоре после этого. В данной должности Пардо, имевший на предыдущих постах в организации ограниченный опыт деятельности в сфере агентурной разведки, возглавил созданный Даганом оперативный штаб «Моссада», объединяющий оперативные управления «Моссада», ответственные за спецоперации, агентурную и технологическую деятельность.

В 2006 году временно перешёл в Армию обороны Израиля, сначала на должность инструктора в Колледже национальной безопасности армии, а затем на должность особого советника по спецоперациям в Генштабе армии. Сообщалось, что в последней должности тесно сотрудничал с Командующим Северным военным округом генерал-майором Гади Айзенкотом и помощником главы Оперативного отдела Генштаба по специальным операциям генерал-майором Талем Руссо и, помимо прочего, участвовал в планировании и координации ряда спецопераций на территории Ливана, включая рейд на Баальбек 2 августа 2006 года. Армейским званием Пардо было звание бригадного генерала (тат-алуф).

В 2007 году вновь занял пост заместителя директора «Моссада». Возвращение на должность было связано с отстранением от должности преемника Пардо на посту заместителя директора организации, Нафтали Гранота, заподозренного в несанкционированной передаче информации в прессу.

В июне 2009 года Пардо вышел в отставку. Выход в отставку был вызван дополнительным продлением каденции Дагана, несмотря на ожидания Пардо сменить Дагана на посту директора «Моссада».

После выхода в отставку Пардо занялся частным бизнесом. Помимо прочего, сотрудничал с израильским бизнесменом  в сфере продажи медицинских услуг израильских клиник по интернету; содержал также собственную консалтинговую компанию.

29 ноября 2010 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о своём решении назначить Пардо на пост директора «Моссада» по истечении срока каденции Меира Дагана в январе 2011 года. Решение было утверждено правительством Израиля на заседании 5 ноября 2010 года. Пардо вступил на пост 6 января 2011 года.

Уже за первые полгода на посту Пардо произвёл обширные кадровые перестановки в организации, сменив, помимо прочего, главу Управления спецопераций «Кейсария», главу Управления электронной разведки «Невиот», главу Управления по внешним отношениям «Тевель», главу Разведывательного управления и главу Управления личного состава.

Первостепенной задачей «Моссада» в период управления Пардо было противостояние угрозе иранской ядерной программы, включая подготовку к возможной атаке иранских ядерных объектов. Пардо также приложил значительные усилия к развитию деятельности организации в сфере противостояния противникам Израиля в кибернетическом пространстве.

6 января 2016 года Пардо передал управление «Моссадом» своему преемнику Йоси Коэну и вышел в отставку.

После выхода в отставку 
После выхода в отставку Пардо занялся бизнесом. Помимо прочего, учредил и возглавил в должности президента израильскую компанию XM Cyber, предоставляющую платформу для обучения противостоянию атакам в кибернетическом пространстве. В ноябре 2021 года компания XM Cyber была продана немецкой Schwarz Gruppe за 700 миллионов долларов.

Также учредил и возглавил в должности председателя совета директоров израильскую инвестиционную компанию Other Sources Energy Group (OSEG), а также созданный этой компанией совместно с гонконгской энергетической корпорацией CLP Group инвестиционный фонд CLP-OSEG. Также возглавляет советы директоров израильских компаний Shizim VS и G-ILS Transportation (StarGo) и входит в консультационный совет израильской компании Nanolock Security. До начала 2022 года в течение четырёх лет возглавлял также совет директоров израильской компании Cyber Sepio Systems.

Пардо также входит в состав советов директоров израильских благотворительных организаций Hexa Foundation и Beyond the Horizon — Win-Win Inclusion for the Autistic Spectrum («Ме-эвер ла-офек») и в консультационный совет американской некоммерческой организации United Against Nuclear Iran (UANI). Также входит в состав членов израильской некоммерческой организации The Stef Foundation.

В мае 2022 года Пардо был удостоен звания «Рыцарь качественной власти» (), присваиваемого израильской некоммерческой организацией «Движение за качественную власть в Израиле».

В 2022 году Пардо также присоединился в качестве научного сотрудника () и соруководителя геополитического отделения к Институту политики еврейского народа (JPPI).

Образование и личная жизнь 
Обладает степенью бакалавра Тель-Авивского университета в области политологии и истории.

Проживает в общинном поселении Нирит на равнине Шарон.

Женат на Омрит Дин-Пардо, отец двух детей (сын Йонатан и дочь).

Публикации 
 תמיר פרדו סיפוח השטחים יהיה חלום בלהות ביטחוני (Тамир Пардо, «Аннексия территорий станет кошмаром с точки зрения безопасности»), Ynet (29.5.19) ()
 תמיר פרדו כך קבע נתניהו את נקודת הפתיחה במו"מ עתידי הארץ, 6.2.20 (Тамир Пардо, «Так Нетаньяху определил начальную позицию для будущих переговоров», «Га-Арец» (6.2.20)) () (также в переводе на английский на сайте организации «Командиры за безопасность Израиля» ())
 תמיר פרדו גל הסתה לאור יום נגד הערבים בישראל (Тамир Пардо, «Волна подстрекательства при свете дня против арабов в Израиле»), Ynet (12.3.20) ()
 תמיר פרדו זה לא רק איראן והסיפוח. לישראל פשוט אין אסטרטגיה (Тамир Пардо, «Это не только Иран и аннексия. У Израиля просто нет стратегии»), Ynet (1.3.21) ()
 תמיר פרדו לישראל אין גבול מדיני. וגם הגבול המוסרי טושטש (Тамир Пардо, «У Израиля нет государственной границы. Да и моральные границы подстёрлись»), Ynet (9.6.22) ()
 תמיר פרדו שיקולים מוסריים במדיניות חוץ והכשל המוסרי הישראלי המכון למדיניות העם היהודי, 22.6.22 (Тамир Пардо, «Моральные соображения во внешней политике и израильский моральный провал», Институт политики еврейского народа (22.6.22)) () (также в переводе на английский ())

Ссылки 
 Биография, на сайте «Моссада» ()
 Yossi Melman, Who is new Mossad chief Tamir Pardo? (Йоси Мельман, «Кто такой новый директор „Моссада“ Тамир Пардо?»), «Га-Арец» (29.11.10) ()
 Видеоролик 2-го канала израильского телевидения о назначении Тамира Пардо (29.11.10) ()
 אמיר בוחבוט, עמיחי אתאלי ואלי ברדנשטיין תמיר פרדו: איש מודיעין מצטיין, אלמוני ביישוב מגוריו מעריב-אן-אר-ג'י, 30.11.10 (Амир Бухбут, Амихай Аттали и Эли Барденштейн «Тамир Пардо: отличный разведчик, неизвестен в поселении, в котором он проживает», «Маарив-NRG» (30.11.10)) ()
 יוסי מלמן ראש המוסד הבא תמיר פרדו — מהתפקיד הזוטר ביותר עד לצמרת הארגון הארץ, 29.11.10 (Йоси Мельман, «Следующий директор „Моссада“ Тамир Пардо — от самой младшей должности до верхушки организации», «Га-Арец» (29.11.10)) ()
 אמיר בוחבוט תמיר פרדו: קצין הקשר במבצע אנטבה  מעריב-אן-אר-ג'י, 26.11.10 (Амир Бухбут, «Тамир Пардо: связист в операции „Энтеббе“», «Маарив-NRG» (26.11.10)) ()
 פנחס וולף ויהושע בריינר ראש המוסד הבא: תמיר פרדו וואלה, 29.11.10 (Пинхас Вольф и Йехошуа Брайнер, «Следующий глава „Моссада“: Тамир Пардо», Walla (29.11.10)) ()
 שלמה צזנה 30 שנות מבצעים ישראל היום, 30.11.10 (Шломо Цезана, «30 лет спецопераций», «Исраэль ха-йом» (30.11.10)) ()
 אביאל מגנזי ואטילה שומפלבי תם עידן דגן. ראש המוסד הבא קר רוח ונחוש (Авиэль Магнези и Аттила Шомфалви, «Закончилась эпоха Дагана. Следующий директор „Моссада“ „хладнокровный и целеустремлённый“»), Ynet (30.11.10) ()
 יוסי מלמן מינוי של תמיר פדרו לראש המוסד — נעליים גדולות, זוג רגליים ראויות הארץ, 30.11.10 (Йоси Мельман, «Назначение Тамира Пардо на пост директора „Моссада“ — большие ботинки предшественника, пара достойных ног преемника», «Га-Арец» (30.11.10)) ()
 רן אדליסט מורשת תמיר פרדו: סיכום הקדנציה של ראש המוסד; ומי יהיה היורש ליברל, 10.8.15 (Ран Эделист, «Наследие Тамира Пардо: подведение итогов каденции главы „Моссада“, и кто станет преемником», «Либерал» (10.8.15)) ()
 Интервью с Тамиром Пардо, на сайте передачи «Увда» 2-го канала израильского телевидения (2.6.18)) ()
 נעם שפירא, אופיר שהם ראש המוסד מנהל שורה ארוכה של סטארט-אפים במגוון רחב של תחומים המחייבים יכולת החלטה מבט מל"מ 86), אפריל 2020 (Ноам Шапиро, Офир Шохам, «Глава „Моссада“ управляет длинным перечнем стартап-компаний в широком диапазоне сфер, требующих способность принятия решений», «Мабат-малам» № 86 (апрель 2020), с. 11) () — интервью с Тамиром Пардо
 Видеоролик выступления Тамира Пардо на конференции Института политики и стратегии (IPS) (19.5.22) ()

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Директора «Моссада»
Офицеры Израиля
Предприниматели Израиля
Выпускники Тель-Авивского университета